
Strauss è un cognome molto diffuso nei Paesi di lingua tedesca (Austria, Germania) ed esportato con i flussi migratori, soprattutto negli Stati Uniti e in Sudafrica.
In tedesco significa letteralmente "struzzo".
L'originale è Strauß, le varianti sono Strauss, Straus, Strouse (distorsione inglese), Štraus (fonia slava). Può riferirsi a:

Geografia 
 Ghiacciaio Strauss – ghiacciaio lungo circa  situato sulla Costa di Ruppert, in Antartide

Persone

Strauß 
 Adolf Strauß (1879-1973) – generale tedesco
 Astrid Strauß (1968) – nuotatrice tedesca, in precedenza tedesco-orientale
 Botho Strauß (1944) – drammaturgo e scrittore tedesco
 David Friedrich Strauß (1808-1874) – teologo, filosofo e biografo tedesco
 Franz Josef Strauß (1915-1988) – politico tedesco
 Hugo Strauß (1907-1941) – canottiere tedesco
 John-Patrick Strauß (1996) – calciatore tedesco naturalizzato filippino

Straus 
 Daniel Straus (1984) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Isidor Straus (1845-1912) – imprenditore tedesco naturalizzato statunitense
 Jack Straus (1930-1988) – pokerista professionista statunitense
 Nathan Straus (1848-1931) – imprenditore e filantropo di origini ebreo-tedesche
 Oscar Straus (1870-1954) – compositore austriaco

Štraus 
 Ivan Štraus (1928-2018) – architetto e accademico bosniaco
 Rok Štraus (1987) – calciatore sloveno

Strauss 

 Strauss – dinastia di compositori e direttori d'orchestra austriaci
 Adriaan Strauss (1985) – rugbista a 15 sudafricano
 Barry Strauss (1953) – storico statunitense
 Carla Strauss (1907-1997) – danzatrice, insegnante e coreografa italiana
 Ettore Strauss (...) – dirigente sportivo italiano
 Fabio Strauss (1994) – calciatore austriaco
 Johann Strauss (padre) (1804-1849) – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Johann Strauss (figlio) (1825-1899) – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Johann Strauss III (1866-1939) – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Josef Strauss (1827-1870) – compositore, direttore d'orchestra, architetto e inventore austriaco 
 Joseph Baermann Strauss (1870-1938) – ingegnere tedesco-americano
 Leo Strauss (1899-1973) – filosofo politico tedesco
 Levi Strauss (1829-1902) – industriale tedesco-americano
 Maestro della Madonna Strauss – pittore anonimo italiano attivo in area fiorentina tra XIV e XV secolo
 Matthias Strauss (1956) – cestista tedesco
 Neil Strauss (1969) – giornalista e scrittore statunitense
 Pavol Strauss (1912-1944) – medico, filosofo e scrittore slovacco.
 Peter Strauss (1947) – attore statunitense
 Ram Strauss (1992) – calciatore israeliano
 Richard Strauss (1864-1949) – compositore tedesco
 Richardt Strauss (1986-) – rugbista a 15 sudafricano-irlandese, cugino di Adriaan
 Robert Strauss (1913-1975) – attore cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
 Rolene Strauss (1992) – modella sudafricana vincitrice del titolo di Miss Mondo 2014
 Tiaan Strauss (1965) – rugbista a 15 e a 13 sudafricano

Cognomi composti 
 Joseph Baermann Strauss – ingegnere statunitense di origine tedesca
 Claude Lévi-Strauss (1908-2009) – filosofo e antropologo francese
 Dominique Strauss-Kahn (1949) – avvocato e politico francese

Altro 
 4559 Strauss – asteroide del sistema solare intitolato a Johann Strauss figlio
 Fontana Richard Strauss – fontana di Monaco di Baviera dedicata a Richard Strauss.
 Mira Jane Strauss – personaggio del manga Fairy Tail
 Sindrome di Churg-Strauss
 Tracy Strauss – personaggio della serie televisiva Heroes

Pagine correlate 
 Levi Strauss (disambigua)